

Patronyme 

 Jules Jacot-Guillarmod (1828-1889), peintre
 Jules Jacot-Guillarmod (1868-1925),alpiniste, 
 Charles Jacot-Guillarmod (1868-1925), cartographe et topographe,
 Olivier Jacot-Guillarmod (1950-2001), juriste